Zygmunt Miłkowski (1824–1915) – ps. Teodor Tomasz Jeż, pisarz, uczestnik Wiosny Ludów, powstaniec styczniowy, współtwórca Ligi Polskiej i Skarbu Narodowego
 Zygmunt Miłkowski (1894–1945) – pułkownik dyplomowany WP